Die Saison 2009/10 der Oberliga Nordost war die 19. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meister der Nord- und der Südstaffel (FC Energie Cottbus II und RB Leipzig) stiegen direkt in die Regionalliga auf.

Vorgesehen war zudem der Abstieg der jeweils letztplatzierten zwei Mannschaften der beiden Oberliga-Staffeln in die Verbands- beziehungsweise Landesligen. Der Regionalligist Tennis Borussia Berlin stellte aber bereits während der Saison einen Insolvenzantrag und stand damit als Absteiger in die Oberliga fest, weshalb zwei Relegationsspiele um einen weiteren Abstiegsplatz zwischen den beiden Drittletzten der Nord- und Südstaffel (Lichtenrader BC 25 und 1. FC Gera 03) angesetzt wurden. Durch den gleichzeitigen freiwilligen Rückzug der Reservemannschaft Hansa Rostocks in die Oberliga wurden diese Relegationsspiele aber bedeutungslos, so dass beide Drittletzten abstiegen.

Staffel Nord 
Nach der Saison 2008/09 gab der BSV Kickers Emden bekannt, sich aus der 3. Liga zurückzuziehen. Da der Verein auch auf die Teilnahme an der Regionalliga verzichtete verblieb der eigentliche Regionalliga-Absteiger Türkiyemspor Berlin in der vierten Spielklasse. Außerdem verzichtete der Tabellen-Zwölfte der Oberliga-Saison 2008/09, FSV Bentwisch, auf den erneuten Start in der Oberliga. Durch diese Situation konnte der sportliche Absteiger Torgelower SV Greif auch in der Saison 2009/10 in der Oberliga antreten. Aus der Regionalliga kam der Absteiger FC Energie Cottbus II dazu. Aus den Verbandsligen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin qualifizierten sich der Malchower SV 90, der FSV 63 Luckenwalde und der Lichtenrader BC 25 für die Oberliga.

Herbstmeister der Nord-Staffel wurde der BFC Dynamo mit einem Punkt Vorsprung auf die zweite Mannschaft von Energie Cottbus und vier Punkten Vorsprung auf die TSG Neustrelitz. Auf den Abstiegsrängen überwinterten der Greifswalder SV 04 mit nur 7 Zählern und der Lichterfelder FC Berlin 1892 mit 12 Punkten. Der Lichtenrader BC 25 war mit 14 Punkten Drittletzter nach der Hinrunde.

Zwei Spieltage vor Saisonende hatte Energie Cottbus II neun Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den BFC Dynamo, und stand damit vorzeitig als Meister der Staffel Nord fest. Damit schaffte der Verein den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga. Als erster Absteiger der Nordstaffel stand der SV Falkensee-Finkenkrug einen Spieltag vor Saisonende fest, mit sieben Punkten Rückstand auf den Drittletzten hatte der Verein keine Möglichkeit mehr die Klasse zu halten. Am letzten Spieltag entschied sich, dass auch der Greifswalder SV 04 direkt absteigen muss. Der Vorjahresaufsteiger Lichtenrader BC 25 musste als Drittletzter zwei Relegationsspiele um den Verbleib in der Oberliga gegen den Drittletzten der Südstaffel, den 1. FC Gera 03 bestreiten. Aufgrund des Abstieges von zwei NOFV-Vertretern aus der Regionalliga mussten jedoch unabhängig vom Ausgang dieser Relegation beide Teams absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd 
Der Nordostdeutsche Fußballverband hatte einem Antrag des Sächsischen Fußball-Verbandes stattgegeben, nachdem die Spielklassenzugehörigkeit des SSV Markranstädt auf den neu gegründeten Verein RB Leipzig übertragen wurde. Als Regionalliga-Absteiger kam der FC Sachsen Leipzig in die Oberliga. Aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt stieg der VfL Halle 1896 und aus der Landesliga Thüringen der SV Schott Jena auf. In der sächsischen Landesliga konnte sich die zweite Mannschaft der SG Dynamo Dresden den Aufstieg in die Oberliga sichern.

Der RB Leipzig wurde seiner Favoritenrolle gerecht und wurde mit 7 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten souverän Herbstmeister der Staffel Süd. Zweiter der Hinrunde wurde der FSV Budissa Bautzen mit 31 Punkten, dicht gefolgt von den zweiten Mannschaften von Dynamo Dresden und Carl Zeiss Jena mit je 30 Punkten. Auf den Abstiegsrängen standen der SV Schott Jena (7 Punkte) und der VfB Pößneck (9 Punkte). Der SC Borea Dresden konnte sich mit 10 Punkten am Ende der Hinrunde auf einen Relegationsplatz retten.

Bereits fünf Spieltage vor Saisonende stand der RB Leipzig als Aufsteiger in die Regionalliga fest. Der Verein hatte 19 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Budissa Bautzen, bis zum Saisonende konnte er diesen Vorsprung noch auf 22 Punkte ausbauen. Die beiden Absteiger standen zwei Spieltage vor Saisonende fest: Der VfB Pößneck und der SV Schott Jena hatten mit jeweils 10 Punkten Rückstand auf den Drittletzten, 1. FC Gera 03, keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Gera blieb am Saisonende Drittletzter und musste deshalb in die Relegation um den Verbleib in der Oberliga gegen den Drittletzten der Nordstaffel, den Lichtenrader BC 25. Aufgrund des Abstieges von zwei NOFV-Vertretern aus der Regionalliga mussten jedoch unabhängig vom Relegationsausgang beide Mannschaften absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation 
Da zu Saisonende noch nicht geklärt war, ob alle sportlich qualifizierten Vereine eine Oberliga-Lizenz bekommen, und da mit Tennis Borussia Berlin mindestens ein NOFV-Verein aus der Regionalliga abstieg, wurden vom Verband zwei Relegationsspiele (Hin- und Rückspiel) um den Verbleib in der Oberliga zwischen den beiden Drittletzten beider Staffeln angesetzt.
Als Drittletzter der Nordstaffel nahm der Vorjahresaufsteiger Lichtenrader BC 25 teil, als Drittletzter der Südstaffel der 1. FC Gera 03. Das Hinspiel in Berlin endete vor 138 Zuschauern mit 1:1 unentschieden, wobei beide Tore durch Elfmeter erzielt wurden. Das Rückspiel in Gera konnten die Thüringer mit 2:0 für sich entscheiden, wobei das erste Tor wiederum durch einen Elfmeter fiel. Da Hansa Rostock seine Reservemannschaft schließlich aus der Regionalliga in die Oberliga zurückzog, waren die beiden Spiele jedoch bedeutungslos und beide Mannschaften mussten in die Landes- beziehungsweise Verbandsliga absteigen.

!Torschützen
|1:0 Kevin Becker (45., FE), 1:1 Marc Janke (50., FE)
|1:0 Marc Janke (38., FE), 2:0 Pavel Pfeifer (39.)

|}

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10